Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Луїс Арагонес 

Докладніше…Іспанія
С 2006